Le qualificazioni del singolare dell'Oracle Challenger Series - Newport Beach 2018 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a queste sono subentrate le lucky loser, ossia le giocatrici che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto alle altre partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

 Caroline Dolehide (ultimo turno) 
 Marie Bouzková (qualificata)
  Sofya Zhuk (qualificata)
  Amanda Anisimova (qualificata) 
  Daniela Seguel (qualificata) 
  Louisa Chirico (primo turno) 

<li>  Fanny Stollár (primo turno) 
<li>  Danielle Lao (ultimo turno) 
<li>  Elitsa Kostova (qualificata)
<li>  Amandine Hesse (ultimo turno)
<li>  Mayo Hibi (qualificata)
  Usue Maitane Arconada (primo turno)

Qualificate 

  Marie Bouzková
  Sofya Zhuk
  Amanda Anisimova

  Daniela Seguel 
  Elitsa Kostova
  Mayo Hibi

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Sezione 5

Sezione 6

Collegamenti esterni 
 

Oracle Challenger Series - Newport Beach 2018